Валайтис:

 Валайтис, Владимир Антонович (1923—1987) — советский оперный певец.
 Валайтис, Эймантас (род. 1982) — литовский футболист.